Stella (lateinisch „Stern“) steht für:

 Stella (Vorname), weiblicher Vorname
 Stella (Band), eine Hamburger Rockband
 Stella, Preistrophäe des British Academy Film Award (1968–1975)
 Stella (Goethe), Trauerspiel (1806) von Johann Wolfgang von Goethe
 Stella (Roman), Roman (2019) von Takis Würger
 Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm, deutsches Musical (2016)
 Stella (Biermarke), ein ägyptisches Bier
 Stella (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Stella (Kirsche), eine Süßkirschensorte, siehe Liste von Kirschsorten #Süßkirschsorten
 Stella (Schiff), britisches Passagierschiff
 Société Stella, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Stella (deutsche Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Stella Automobilbau, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 Stella, Markenname des ehemaligen Schweizer Automobilherstellers Compagnie de l’industrie électrique et mécanique
 Stella (Solarauto), Gewinner der World Solar Challenge 2013
 Subaru Stella, ein Automodell
 einige Motorradmodelle der Mars-Werke
 ein Lied von Jam & Spoon
 STELLA, ein Preis von ASSITEJ Austria für „herausragende Leistungen im Theater für junges Publikum“

Filme:
 Stella (1950), US-amerikanischer Spielfilm
 Stella (1955), griechischer Spielfilm
 Stella (1982, Thomas Langhoff), ostdeutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1982
 Stella (1982, Franz Josef Wild), westdeutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1982
 Stella (1990), US-amerikanischer Spielfilm
 Stella (2008), französischer Spielfilm
 Stella (Fernsehserie), britische Fernsehserie 2012
 Stella (2015), schwedischer Spielfilm
 Stella – Ein Leben, unveröffentlichter deutscher Spielfilm

Stella ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Lazzarín Stella (1926–2010), römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischofsvikar von Aysén

 Antonietta Stella (1929–2022), italienische Sopranistin
 Beniamino Stella (* 1941), italienischer Kurienkardinal
 Carlos Stella (* 1961), argentinischer Komponist
 Erasmus Stella (vor 1460–1521), Arzt, Bürgermeister von Zwickau und Autor
 Franco Stella (* 1943), italienischer Architekt
 Frank Stella (* 1936), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Gianfranco Stella (* 1938), italienischer Skilangläufer und Skibergsteiger
 Giuseppe Stella (1898–1989), italienischer katholischer Bischof
 Ignacio de Jerusalem y Stella (1710–1769), mexikanischer Komponist und Violinvirtuose
 Jacques Stella (1596–1657), französischer Maler
 Joseph Stella (1877–1946), US-amerikanischer Maler
 Lennon Stella (* 1999), kanadische Sängerin und Songwriterin
 Martina Stella (* 1984), italienische Filmschauspielerin und Fotomodell
 Paolo della Stella (um 1500–1552), italienischer Bildhauer, Baumeister und Architekt
 Pio Stella (1857–1927), uruguayischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Montevideo
 Tanja Stella (* 1988), Schweizer Unihockeyspielerin
 Tilemann Stella (1525–1589), deutscher Kartograf und Wasserbau-Ingenieur
 Tulio Stella (* 1944), argentinischer Schriftsteller

Cognomen:
 Lucius Arruntius Stella (1./2. Jh.), römischer Politiker und Dichter

Stella ist der Name folgender Orte

in Italien:
 Stella (Ligurien)
 Stella Cilento
 Stella (Neapel)

in Südafrika:
 Stella (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Stella (Arkansas)
 Stella (Kentucky)
 Stella (Louisiana)
 Stella (Mississippi)
 Stella (Missouri)
 Stella (Nebraska)
 Stella (North Carolina)
 Stella (Ohio)
 Stella (Oklahoma)
 Stella (Tennessee)
 Stella (Virginia)
 Stella (Washington)
 Stella (Town), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin

andere geographische Objekte:
 Stella (Fluss), Fluss zur Adria in Norditalien
 Pizzo Stella, Berg in der Lombardei
 Corno Stella, Berg im Piemont
 Monte Stella (Cilento), Berg in Süditalien
 Stella Creek, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Stella (Mondkrater)

Siehe auch:
 Estelle